Zwecker ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Zwecker (1905–1987), deutscher Arzt und Standesfunktionär
 Jochen Zwecker (1936–2022), deutscher Politiker (SPD)
 Johann Baptist Zwecker (1814–1876), deutscher Maler der Düsseldorfer Malerschule, Zeichner, Radierer und Illustrator
 Loel Zwecker (* 1968), deutscher Kunsthistoriker, Lektor, Autor und Übersetzer